Vannier ist der Familienname folgender Personen:

 Angèle Vannier (1917–1980), französische Dichterin
 Jean Vannier, französischer Paläontologe
 Jean-Claude Vannier (* 1943), französischer Musiker, Komponist, Arrangeur, Musikproduzent, Maler und Schriftsteller
 Michael W. Vannier (* 1949), US-amerikanischer Radiologe
 Michel Vannier (1931–1991), französischer Rugby-Union-Spieler